Геодинаміка (, ) — наука, розділ геотектоніки.
 Геодинаміка (журнал), Журнал «Геодинаміка» — науковий періодичний журнал із геодезичних, геологічних та геоморфологічних аспектів геодинаміки літосфери.
 Геодинаміка блоків — у геології — показники, що характеризують цілісність блоків.